L'Achillée des Alpes (Achillea alpina) est une espèce de plantes de la famille des Astéracées.

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 

Flore (nom vernaculaire)
Asteraceae